Wojna brytyjsko-egipska (1882)
 Kryzys sueski

Zobacz też 
 Bitwa o Aleksandrię (1807)